Климовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:

 Климовская волость — в составе Брянской губернии, Новозыбковский уезд.
 Климовская волость — в составе Костромской губернии, Костромской уезд.
 Климовская волость — в составе Смоленской губернии, Гжатский уезд.
 Климовская волость — в составе Смоленской губернии, Юхновский уезд.
 Климовская волость — в составе Тверской губернии, Новоторжский уезд.
 Климовская волость — в составе Тульской губернии, Каширский уезд.
 Климовская волость — бывшая административно-территориальная единица в Ленинградской области, Бокситогорский район.